Gregorius van Nazianze - patriarch van Constantinopel (379-381) en theoloog
 Paus Gregorius I - paus 590-604
 Gregorius I van Antiochië - patriarch van Antiochië (571-594)